Тунисская Профессиональная лига 1 1979/1980 () — 25-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1979/80 на сайте rsssf.com 

1979/1980
Тунис
Тунис
1979 год в Тунисе
1980 год в Тунисе